Bunnahabhain ist der Name:

 eines Dorfes auf der schottischen Insel Islay – siehe Bunnahabhain (Ort)
 einer Whiskybrennerei in diesem Dorf – siehe Bunnahabhain (Whiskybrennerei)